Маоча може бити:

 Маоча (Сребреник), насељено мјесто у општини Сребреник, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Маоча (Брчко), насељено мјесто у дистрикту Брчко, БиХ